Sommerlath ist der Familienname von

 Ernst Sommerlath (1889–1983), deutscher protestantischer Theologe (Systematischer Theologe)
 Silvia Sommerlath (* 1943), als Silvia von Schweden Königin von Schweden
 Walther Sommerlath (1901–1990), deutscher Geschäftsmann

Siehe auch: 
Sommerlad
Sommerlatte